El término Orchid puede referirse a:

 Orchidaceae: Las Orquídeas pertenecientes a la familia botánica de las Orchidaceae.
 Orchid, palabra inglesa que significa orquídea.
 Orchid (álbum): El álbum debut de la banda sueca de progressive death metal Opeth.
 Orchid (banda): Banda estadounidense de screamo.
 B. Orchid: Personaje del videojuego Killer Instinct.
 Orchid: 5ª canción del álbum Master Of Reality de Black Sabbath.
 Orchid (Florida): Localidad estadounidense.
 Orchid: Agente químico utilizado en el videojuego Deus ex Mankind Divided, después reconvertido a arma biológica.